Elaeagnus – nazwa naukowa rodzaju oliwnik – roślin z rodziny oliwnikowatych
 (8886) Elaeagnus – planetoida z grupy pasa głównego asteroid